El Premio Nacional de Cultura se refiere a varios premios entregados por distintos países a lo más destacado del ámbito cultural.

Entre ellos existen:
El Premio Nacional de Cultura de Bolivia.
El Premio Nacional de Cultura de España.
El Premio Nacional de Cultura de El Salvador.
El Premio Nacional de Cultura Popular de Venezuela.
El Premio Nacional de Cultura de Perú.
Los Premios Nacionales de Cultura de Cataluña